Slovo konzola (dříve konsola; v poslední době často konzole; z franc. console, podpěra, od lat. consolari, podpírat, utěšovat) označuje:

 konzola (architektura) – podpěrný stavební prvek, který je zasazen do zdi a slouží k nesení jiných stavebních prvků (např. balkon, římsa)
 nosník – případně jiná nosná součástka ve strojírenství, nesoucí nějaké jiné strojní zařízení či konstrukční vybavení
 jakýkoliv vodorovně vetknutý nosník či podpěra, např.
 záclonová konzola – garnyž, držák záclon 
 držák umyvadla
 držák police
 řídící stanoviště u komplexních (např. obráběcích) strojů
 počítačová konzola
 systémová konzole – klávesnice a monitor přímo připojený k počítači
 virtuální konzole – zařízení pro zajištění vstupu a výstupu více počítačů
 terminál – zařízení pro zajištění vstupu a výstupu programů
 emulátor terminálu – program, který vytváří terminál v cizím prostředí
 příkazový řádek – typické využití systémové konzoly
 Win32 konzola – emulátor terminálu v Microsoft Windows se shellem cmd.exe
 Konsole – emulátor terminálu v KDE
 herní konzole – specializované zařízení pro hraní videoher
 konzola – tzv. věčný dluhopis

Externí odkazy